En grammaire, un quantificateur est une catégorie de mot.
En logique, un quantificateur est un opérateur reliant une ou plusieurs variables à une quantité.